Colfax Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Colfax Township (Illinois)
 Colfax Township (Indiana)
 Colfax Township (Boone County, Iowa)
 Colfax Township (Dallas County, Iowa)
 Colfax Township (Grundy County, Iowa)
 Colfax Township (Page County, Iowa)
 Colfax Township (Pocahontas County, Iowa)
 Colfax Township (Webster County, Iowa)
 Colfax Township (Kansas)
 Colfax Township (Benzie County, Michigan)
 Colfax Township (Huron County, Michigan)
 Colfax Township (Mecosta County, Michigan)
 Colfax Township (Oceana County, Michigan)
 Colfax Township (Wexford County, Michigan)
 Colfax Township (Minnesota)
 Colfax Township (Atchison County, Missouri)
 Colfax Township (Daviess County, Missouri)
 Colfax Township (DeKalb County, Missouri)
 Colfax Township (Harrison County, Missouri)
 Colfax Township (North Dakota)